Fráze „z masa a kostí“ vyjadřuje, že je někdo skutečný, že to není například duch.

Dále tento výraz může znamenat:
Z masa a kostí (Star Trek) – epizoda seriálu Star Trek: Vesmírná loď Voyager
Z masa a kostí (Hvězdná brána) – epizoda seriálu Hvězdná brána